Plassac, ancienne commune française de la Charente, auj. intégrée à Plassac-Rouffiac
 Plassac, commune française de la Charente-Maritime ;
 Plassac, commune française de la Gironde.

Voir aussi
Plassac-Rouffiac, commune française de la Charente.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France